Vulcan puede referirse a:

 Vulcan (software), para gestión de bases de datos.
 Vulcan (cohete), de la empresa United Launch Alliance.
 Vulcan (Marvel Comics), que apareció en enero de 2006.
 la motocicleta Kawasaki Vulcan.
 El Avro 698 Vulcan, un bombardero subsónico británico operado por la Royal Air Force.
 M61 Vulcan , un cañón rotativo, tipo Gatling, de seis cañones de calibre 20 mm.